Сарыозен () — топоним в Казахстане:

Населённые пункты 
 Сарыозен (село) — село в Осакаровском районе Карагандинской области

Реки 
 Сарыозен (проток Иртыша) — река в Карагандинской области
 Сарыозен (проток Тургая) — река в Костанайской области